Weihnachtsstern bezeichnet:
 Stern von Betlehem, die biblische Himmelserscheinung um Christi Geburt
 davon abgeleitet ein weihnachtlicher Symbol- und Schmuckgegenstand, siehe Weihnachtsstern (Symbol)
 Weihnachtsstern (Pflanze)
 Der Weihnachtsstern (Huber), eine Bühnenmusik von Hans Huber zum gleichnamigen Krippenspiel des Schweizer Dichters Meinrad Lienert

Siehe auch:

 Die Reise zum Weihnachtsstern (norwegisch: Reisen til Julestjernen), ein 1924 veröffentlichtes Märchenspiel des Dramatikers Sverre Brandt
 Die Legende vom Weihnachtsstern, Spielfilm von Nils Gaup (2012)